Wielka Kopa – szczyt w Tatrach
 Wielka Kopa – szczyt w Sudetach, w Rudawach Janowickich
 Wielka Kopa – szczyt w Sudetach, w Górach Opawskich
 Wielka Kopa Garajowa – szczyt w Tatrach
 Wielka Kopa Koprowa – szczyt w Tatrach
 Wielka Kopa Królowa – szczyt w Tatrach